Az Allsvenskan 1983-as szezonja volt a bajnokság ötvenkilencedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az AIK Fotboll lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved